Cretoglaphyrus är ett släkte av skalbaggar. Cretoglaphyrus ingår i familjen Glaphyridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Cretoglaphyrus